Либеральная партия:
 Либеральная партия Австралии
 Аграрная либеральная партия (Австралия)
 Либеральная партия Азербайджана
 Аландская либеральная партия
 Либеральная партия Андорры
 Либеральная партия (Болгария) и её преемники:
 Народно-либеральная партия (Болгария)
 Прогрессивно-либеральная партия (Болгария)
Либеральная партия (Боливия)
 Либеральная партия Бразилии
 Либеральная партия Великобритании (ранее — Виги, ныне Либеральные демократы)
 Либеральная партия (Бельгия)
 Либеральная партия (Венгрия)
 Либеральная партия (Венесуэла)
 Либеральная партия Гондураса
 Либеральная партия (Израиль)
Либеральная партия (Исландия)
 Либеральная партия (Испания)
 Итальянская либеральная партия
 Либеральная партия Канады
 Либеральная партия Квебека
 Колумбийская либеральная партия
 Христианско-либеральная партия (Республика Корея)
 Либеральная партия Македонии
 Либеральная партия (Мексика)
 Мексиканская либеральная партия
 Либеральная партия (Молдавия)
 Либеральная партия (Молдавия, 1995—2003)
 Независимая либеральная партия (Никарагуа)
 Либеральная партия (Норвегия)
 Либеральная партия (Парагвай)
 Либеральная партия (Португалия)
 Либеральная партия Украины
 Либеральная партия (Филиппины)
 Либеральная партия Швейцарии
 Либеральная партия Швеции
 Либеральная партия Японии (1881—1884)

См. также 
 Демократическая либеральная партия
 Национал-либеральная партия
 Социал-либеральная партия